Железное дерево — виды и рода деревьев с тяжёлой и твёрдой древесиной (обычно сырая древесина тонет в воде).

Может означать 
 Бакаут (Lignum vitae) — Аргентина.
 Иксора железная (Ixora ferrea) из семейства мареновых, антильское железное дерево.
 Казуарина (Casuarina) — казуариновые.
 Каркас южный (Celtis australis) — семейство Коноплёвые
 Мезуя железная — цейлонское железное дерево.
 Парротия (Parrotia persica) — Азербайджан, Иран
 Похутукава (Metrosideros) — род деревьев из Океании.
 Самшит (Buxus) — род средиземноморских вечнозелёных деревьев.
  — род деревьев
  — род деревьев
 Хмелеграб (Ostrya) — род деревьев семейства берёзовых.
 Цезальпиния железная (Caesalpinia ferrea) — бразильское железное дерево.
  (Eusideroxylon zwageri) — улин, борнейское железное дерево.
  — вид бобовых деревьев, эндемик Северной Австралии ().
 

Деревья
Твёрдые породы древесины